Diversos tractats entre el rei de França i el d'Anglaterra com a duc de Normandia:
 Tractat de Gisors (1113)
 Tractat de Gisors (1158)
 Tractat de Gisors (1180)
 Tractat de Gisors (1189)